Kaj kan avse:

 KAJ (humorgrupp) - en musik- och humorgrupp från Vörå i Finland
 Kaj (sjöfart) – ett plant strandutrymme anpassat för att fartyg ska kunna lägga till
 Lastkaj – ett plant utrymme för lastning och lossning med lämplig höjd
 Kaj (namn) – ett förnamn med danskt ursprung
 Gāch, ort, Khorasan, Iran
 "Kaj", signatur för journalisten Maj Braw (1921 - 2009).